Рейнфельден () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Райнфельден.

Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 112,09  км². Население 40 434 чел. Официальный код  —  1909.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа Аргау